L’Intel 8080 est l'un des premiers microprocesseurs conçus et fabriqués par Intel. Présenté en avril 1974, ce processeur 8 bits qui fonctionnait à , est généralement considéré comme le premier microprocesseur véritablement utilisable dans une unité centrale.

Description 

L’Intel 8080 est le successeur de l'Intel 8008, dont il partageait le langage assembleur, car il utilisait le même jeu d'instructions développé par la société . Le 8080 était vendu dans un pack DIP à 40 broches, ce qui lui permettait d'utiliser un bus d'adresses sur 16 bits et un bus de données sur 8 bits, donnant un accès facile à 64 Ko de mémoire. Il a sept registres de 8 bits (dont six peuvent être combinés dans trois registres de 16 bits), un pointeur de pile sur 16 bits (remplaçant la pile interne des 8008), et un compteur de programme sur 16 bits.

Le 8080 possède 256 ports d'entrées/sorties accessibles par des instructions dédiées. Contrairement à certains processeurs pour lesquels les unités d'entrée/sortie sont accessibles dans l'espace d'adressage mémoire, cette configuration permet d'économiser l'espace d'adressage restreint du 8080.

Le premier micro-ordinateur à une seule carte-mère fut construit à partir d'un 8080.

Impact 

Très tôt, les 8080 ont été utilisés dans de nombreux ordinateurs tels que l'ALTAIR 8800 de MITS et l'IMSAI 8080. C'est pour ces ordinateurs que fut conçu le système d'exploitation CP/M, ce qui a profité, plus tard, au Zilog Z80 plus puissant et entièrement compatible. Z80 et CP/M ont ainsi formé la combinaison dominante de processeur et de système d'exploitation pendant quelques années.

Peu de temps après le lancement des 8080, le concurrent Motorola 6800 fut présenté, et après cela, le clone des 6800, le MOS Technology 6502.

Chez Intel, les 8080 furent suivis par les 8085 compatibles et électroniquement plus élégants. Plus tard, le premier processeur 16 bits 8086 (registres internes et bus externe de données sur 16 bits) fut suivi d'une version 8/16 bits 8088 (registres internes sur 16 bits et bus externe de données sur 8 bits). Ce dernier processeur fut choisi pour des raisons économiques par IBM pour équiper son nouveau PC, ordinateur grand public lancé en 1981.

Références

Microprocesseur Intel
Produit lancé en 1974
Éponyme d'un objet céleste
Processeur 8 bits